Tavasten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tavasten, Kristinestad, Österbotten, 
 Tavasten, Åland, Vårdö, 
 Tavasten, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Tavaster

Robotskapade Finlandförgreningar